Mégastructure peut désigner :
 une mégastructure, une construction autosuffisante dans la science-fiction ou en ingénierie à grande échelle ;
 une mégastructure, un concept en architecture ;
 , une série documentaire américaine.